

Bułgaria 
 Wyrbowo – wieś w obwodzie Chaskowo
 Wyrbowo – wieś w obwodzie Smolan
 Wyrbowo – wieś w obwodzie Widin

Rosja 
 Wyrbowo – wieś w obwodzie smoleńskim
 Wyrbowo – wieś w obwodzie wołogodzkim